Dies ist eine Liste der höchsten Hochhäuser in Frankreich. Der 231 Meter hohe Tour First im Pariser Vorort Courbevoie ist das höchste Hochhaus in Frankreich. Das höchste freistehende Bauwerk in Frankreich ist der Sendemast Allouis mit 350 Metern.

Fertiggestellte Hochhäuser 
Diese Liste zeigt die höchsten Wohn- und Bürogebäude in Frankreich, die mindestens 120 Meter hoch sind. Aufgelistet sind fertiggestellte Gebäude. Geplante und im Bau befindliche Häuser werden hier aufgeführt. Es gilt für die Sortierung die offizielle Höhe mit Höhe der Gebäudestruktur inklusive Turmspitzen, jedoch ohne Antennen und andere technische Aufbauten.

Hochhäuser in Planung oder in Bau 
Folgende Liste führt geplante und in Bau befindliche Hochhäuser in Frankreich auf.

Siehe auch 
 Liste der Hochhäuser in Europa
 Liste der höchsten Bauwerke in Europa

Weblinks 
 Emporis: Die höchsten Gebäude in Frankreich
 SkyscraperPage: France Skyscraper Diagram
 Structurae: The Largest Database for Civil and Structural Engineers

Frankreich
!